Algarve Cup er en global fodboldturnering for kvinder, hvor hold der modtager invitation kan deltage. Turneringen foregår i Algarve i Portugal hvert år siden 1994. Det er en af de mest prestigefyldte og en af de længst løbende fodboldturneringer for kvinder.

I 2016 blev turneringen SheBelieves Cup, der ligeledes er pr. invitation, etableret. SheBelieves Cup er for de højest rangerede kvindefodboldhold i verden og afholdes i USA på samme tidspunkt som Algarve Cup og har taget noget af opmærksomheden fra Algarve Cup.

Resultater

Bedste spiller 

 1994:  Ann Kristin Aarones
 1995:  Helle Jensen
 1996:  Hege Riise
 1997:  Marianne Pettersen
 1998:  Marianne Pettersen 
 1999:  Tiffeny Milbrett
 2000:  Dagny Mellgren
 2001:  Hanna Ljungberg
 2002:  Bai Jie
 2003:  Liu Ying
 2004:  Shannon Boxx
 2005:  Birgit Prinz
 2006:  Shannon Boxx
 2007:  Carli Lloyd
 2008:  Cathrine Paaske Sørensen
 2009:  Hope Solo
 2010:  Inka Grings
 2011:  Homare Sawa
 2012:  Aya Miyama
 2013:  Megan Rapinoe
 2014:  Dzsenifer Marozsan
 2015:  Eugénie Le Sommer
 2016:  Kadeisha Buchanan
 2017:  Irene Paredes
 2018:  Cláudia Neto

Flest mål 

 1994:  Ann Kristin Aarones (5)
 1995:  Helle Jensen (6)
 1996: 
 1997: 
 1998: 
 1999: 
 2000:  Dagny Mellgren (4)
 2001:  Hanna Ljungberg (6)
 2002:  Shannon MacMillan (7)
 2003:  Hanna Ljungberg (4)
 2004:  Abby Wambach (4)
 2005:  Christie Welsh (5)
 2006: 
 2007:  Carli Lloyd (4)
 2008:  Margrét Lára Viðarsdóttir (6)
 2009:  Kerstin Garefrekes,  Jayne Ludlow,  Lotta Schelin (3)
 2010:  Inka Grings (7)
 2011: 
 2012:  Célia Okoyino da Mbabi (6)
 2013:  Kosovare Asllani,  Alex Morgan (3)
 2014:  Dzsenifer Marozsan (4)
 2015:  Sofia Jakobsson (4)
 2016:  Janice Cayman (4)
 2017:  Pernille Harder,  Kumi Yokoyama (4)
 2018:  Christine Sinclair,  Lieke Martens,  Fridolina Rolfö (3)
 2019:  Jennifer Hermoso,  Mimmi Larsson (3)
 2020: * Nanna Christiansen,  Pernille Harder,  Cristiana Girelli,  Synne Jensen (2)

Referencer 

Etableret i 1994